Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2021 var uppdelat i  
 Inne-SM Mångkamp  den 30 till 31 januari i Tybblelundshallen i Örebro, arrangörsklubb KFUM Örebro
 Stora Inne-SM den 19 till 21 februari i Atleticum i Malmö

Tävlingen var det 56:e svenska inomhusmästerskapet.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2021
Friidrottstävlingar
Inomhus 2021
Friidrottsåret 2021
Friidrott i Sverige
Sportevenemang i Örebro
Sportevenemang i Malmö